Antioch Baptist Church ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Antioch Baptist Church (Louisiana), NRHP-Nr. 82000431
 Antioch Baptist Church (Missouri), NRHP-Nr. 99001166
 Antioch Baptist Church (Tyler), Texas